Rho1 Cancri ou ρ1 Cancri
 Rho2 Cancri ou ρ2 Cancri